Slightly Scarlet (1930), een film van Louis J. Gasnier en Edwin H. Knopf
Slightly Scarlet (1956), een film van Allan Dwan